Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Marzyński – polski wojskowy
 Marian Marzyński – polski i żydowski reżyser i scenarzysta
 Michał Marzyński – polski lekarz
 Stanisław Marzyński – polski architekt